Zapaticos del Niño Jesús puede referirse a:
 El nombre común de la planta Antirrhinum majus; 
 El nombre común de la planta Fumaria officinalis; 
 El nombre común de la planta Fumaria reuteri; o
 El nombre común de la planta Silene littorea.